Chauve kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Chauve,

Frankrike 

 Chauvé, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays-de-la-Loire, 

Robotskapade Antarktisförgreningar